Regering-Paasch I, de Duitstalige Gemeenschapsregering van 2014 tot 2019
 Regering-Paasch II, de huidige Duitstalige Gemeenschapsregering sinds 2019